Niemcy:
 Dreetz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin
 Dreetz – gmina kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock